Coup de soleil, une brûlure causée par une exposition de la peau au rayonnement du soleil
 Coup de soleil, une pièce de théâtre de Marcel Mithois créée en 1982.
 Coup de soleil (), un film de Nikita Mikhalkov sorti en 2014.
 Le Coup de soleil, une chanson de Jean-Paul Dréau composée en 1978.
 Le Coup de soleil, un tableau de Jacob van Ruisdael peint vers 1665.
 Le Coup de Soleil, un cabaret lausannois ouvert entre 1940 et 1948.